Михал Хипп (в некоторых источниках указывается, как Гипп) (; 13 марта 1963 года, Нитра, Чехословакия) — словацкий футболист, футбольный тренер.

Карьера игрока 
Будучи футболистом, Хипп выступал на позиции защитника. Большую часть своей карьере он провел в клубе «Нитра». В сезоне 1993/94 выступал за пражскую «Славию», с которой становился вице-чемпионом Чехии. В девяностые годы Хипп успел провести по пять матчей за сборные Чехословакии и Словакии.

Карьера тренера 
Много лет специалист входил в тренерские штабы команд, с которыми работал Владимир Вайсс. Вместе с ним он начинал свою игровую карьеру. В паре с ним Хипп работал в «Артмедии», «Сатурне» и в сборной Словакии. Самостоятельно словак успел немного поработать с «Артмедией» и братиславским «Слованом».

В мае 2012 года после ухода Вайсса из сборной Словакии, руководство местной федерации футбола пошло на эксперимент и назначила Михалла Хиппа вместе с наставником «Слована» Станиславом Григой главными тренерами национальной команды. Однако тренерский тандем не оправдал надежд и в июне следующего года после неудачного старта в рамках отборочного этапа Чемпионата мира 2014 года они были уволены.

Позднее Хипп работал с «Нитрой», чешской «Высочиной» и венгерским «Халадашем». В январе 2019 года он вошел в тренерский штаб чеха Михала Билека в сборной Казахстана.

Достижения

Футболиста 
 Вице-чемпион Чехии: 1993/94
 Вице-чемпион Словакии (2): 1994/95, 1995/96

Тренера 
 Вице-чемпион Словакии: 2005/06
 Финалист Кубка Словакии: 2009

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Сатурна»

Футболисты Чехословакии
Футболисты Словакии
Игроки ФК «Слован Дусло»
Игроки ФК «Нитра»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Кошице»
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки сборной Словакии по футболу
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Словакии
Тренеры ФК «Петржалка»
Тренеры ФК «Слован» Братислава
Тренеры сборной Словакии по футболу
Тренеры ФК «Нитра»
Тренеры ФК «Высочина»
Тренеры ФК «Халадаш»